Uhlhorn är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Diedrich Uhlhorn (1764–1837), tysk ingenjör och uppfinnare
 Gerhard Uhlhorn (1826–1901), tysk evangelisk teolog
 
 Ulf Uhlhorn (1929–2009), svensk professor i mekanik

Tyska efternamn